Berkshire steht für:

 Berkshire, eine Grafschaft im Süden Englands
 Berkshire (Wahlkreis), einen ehemaligen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Berkshire (Lokomotive), Dampflokomotiven mit der Achsfolge 1'D2'
 Berkshire Auto-Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Berkshire Botanical Gardens, Park im Berkshire County, Massachusetts
 Berkshire County, ein County im US-Bundesstaat Massachusetts
 Berkshire Hathaway, eine amerikanische Investmentfirma von Warren Buffett
 Berkshire Mountains, im westlichen Teil der US-Bundesstaaten Massachusetts und Connecticut
 Berkshire Pond, See im Berkshire County, Massachusetts
 Berkshire-Schwein, eine Hausschweinrasse
 Berkshire Shaft Mine, Mine im Mineral County, Colorado
 Berkshire Slough, Fließgewässer im Lane County, Oregon
 Berkshire Valley State Wildlife Management Area, Park im Morris County, New Jersey
 eine Fellzeichnung bei Farbratten

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Berkshire (Anne Arundel County, Maryland)
 Berkshire (Connecticut), im Fairfield County
 Berkshire (Fulton County, New York)
 Berkshire (Georgia), im Gwinnett County – nicht mehr existent
 Berkshire (Massachusetts), im Berkshire County
 Berkshire (Ohio), im Delaware County
 Berkshire (Prince George’s County, Maryland)
 Berkshire (Tioga County, New York)
 Berkshire (Vermont), eine Stadt im Bundesstaat Vermont in den Vereinigten Staaten nahe der kanadischen Grenze
 Berkshire (Virginia), im Arlington County
 Berkshire Forest, im Cumberland County, Tennessee
 Berkshire Meadows, Stadtteil von Suffolk, Virginia
 Berkshire Terrace, im Putnam County, New York
 Berkshire Valley, im Morris County, New Jersey
 Berkshire West, im Davis County, Utah
 Berkshire Wood, im Knox County, Tennessee
 Berkshire Woods, im Chatham County, Georgia

im NRHP gelistete Objekte:

 Berkshire Block, in Superior, Wisconsin, ID-Nr. 85001466
 Berkshire Life Insurance Company Building, in Pittsfield, Massachusetts, ID-Nr. 86000276
 Berkshire No. 7, in Bridgeport, Connecticut, ID-Nr. 78002837
 Berkshire Village Historic District, in Berkshire, New York, ID-Nr. 84003086

Siehe auch:
 Berkshire Estates
 Berkshire Heights